Heinälampi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Heinälampi (sjö i Finland, Kajanaland), 
 Heinälampi (sjö i Finland, Österbotten), 

Robotskapade Finlandförgreningar